Никола́й Миха́йлович Марты́нов:
 Мартынов, Николай Михайлович (1918—2007) — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Николай Михайлович (1922—1985) — советский хоккеист с мячом, тренер.